Семён Лобанов — адъюнкт и профессор физики и математики сухопутного кадетского корпуса, секретарь Сената.

Биография 
Родился в Осташковской патриаршей слободе. Первоначальное образование получил в Тверской духовной семинарии. В 1756 году он поступил в Московский университет, где был удостоен нескольких золотых медалей. 

Получил степень магистра философии и свободных наук и в 1761—1762 уч. году преподавал в Московском университете. В 1762 году получил звание адъюнкта и был назначен преподавателем в Сухопутный шляхетский корпус, впоследствии был утверждён профессором физики и математики.

В 1769 году Семён Лобанов начал службу в Сенате и уже в 1770 году стал сенатским секретарём.

Возможно, Лобанову принадлежат две научные книги : «Физика» и «Математика». Однако, обе они так и не были опубликованы и распространились в XVIII веке в многочисленных списках.

Скончался в 1770 году от чахотки.

Литература 
 
 

Выпускники Тверской духовной семинарии
Выпускники Московского университета до 1804 года
Преподаватели Первого кадетского корпуса
Преподаватели Московского университета
Умершие от туберкулёза